Hr. Ms. Dirkje, een Nederlandse hulpmijnenveger, een voormalige Rotterdamse trawler.
 Hr. Ms. Salak, een Nederlandse hulpmijnenveger, en voormalige gewestelijk vaartuig van de Gouvermentsmarine.